Epiphany – domyślna przeglądarka internetowa środowiska GNOME
 Epiphany – album T-Paina
 Epiphany – album Piotra Bańki
 Epiphany – album Chrisette Michele
 „Epiphany” – piosenka zespołu BTS

Zobacz też 
 Epifania